Tractat de Brussel·les (1948), signat entre França, el Regne Unit i el Benelux i que va comportar la creació de la Unió Europea Occidental (UEO).
 Tractat de Brussel·les (1965) o Tractat de fusió de les Comunitats Europees, pel qual es van fusionar les 3 Comunitats Europees.
 Tractat de Brussel·les (1975) o Tractat de Pressupostos de 1975, pel qual es va instaurar el Tribunal de Comptes Europeu.